Пайцар Еремовна Фасуладжян (Фасулачян) (до замужества — Папазян; ,  — , ) — армянская . Жена театрального деятеля Товмаса Фасуладжяна.

Биография 
Дебютировала на сцене театра Васпуракана в 1861 году в Константинополе. Выступала в труппах под руководством А. Вардовяна, М. Мнакяна и своего мужа Товмаса Фасуладжяна.

К числу её ведущих ролей относятся
 Сандухт («Дева Сандухт» Т. Терзяна),
 Лукреция («Лукреция Борджиа» В. Гюго),
 Жаклин, Элиз (Мольер),
 Шушан, Ефемия («Пепо» Сундукяна).

С труппой Фасуладжяна гастролировала в Закавказье, России, Турции, Болгарии, Румынии и Кавказу.

В 1880-х годах — вместе с В. Фелекяном и Г. Абраамяном по Тифлису, Еревану, Баку и Астрахани, в 1890—1900 гг. с Т. Галемчяном выступала в Болгарии, в 1872—1877 годах играла в театре Вардовян.

Автор пьесы «Сводница». В основном выступала в мелодраме.

Литература 
 Театральная энциклопедия / Глав. ред. П. А. Марков. — Т. 5. — : Советская энциклопедия, 1967.
 Энциклопедия «Кто есть кто. Армяне». / Гл. ред. Ов. Айвазян. — Т. II. — , 2007. — С. 691.